Sanguinolaria är ett släkte av musslor. Sanguinolaria ingår i familjen Psammobiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Sanguinolaria